Queen’s Club Championships 2022, właśc. Cinch Championships 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2022 z cyklu Queen’s Club Championships rozgrywany w dniach 13–19 czerwca 2022 roku w Londynie na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 2 275 275 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Anglii